Hey Girl  – gruppo musicale femminile taiwanese
 Hey Girl  – singolo di Freddie Scott del 1963
 Hey Girl  – singolo dei Small Faces del 1966
 Hey Girl  – singolo dei Delays del 2003
 Hey Girl  – singolo di Billy Currington del 2013